Torske (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Torske (Kramatorsk, Druschkiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Druschkiwka
 Torske (Kramatorsk, Lyman), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Lyman
 Torske (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky